Philippe Pradel, né le  à Paris, est membre du conseil de surveillance d'Areva depuis 2006.

Biographie 
En 2007, il est nommé Président de la « Plate-forme technologique pour l’énergie nucléaire durable » (« Sustainable Nuclear Energy Technology Platform ») qui regroupe des organismes de recherche, industriels et exploitants européens engagés dans la R&D sur l’énergie nucléaire. En 2010, il est nommé vice-président de la société GDF Suez Nucléaire France

Né en 1956, Philippe Pradel est diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA). 

Il entre au Commissariat à l'énergie atomique en 1980 pour travailler sur le réacteur expérimental Superphénix. Il rejoint la COGEMA en 1987 pour travailler sur le retraitement du combustible nucléaire à l'usine de retraitement de La Hague  De 2005 à 2009, il est nommé directeur de la Direction de l'énergie nucléaire du Commissariat à l'énergie atomique, puis remplacé par Christophe Béhar.

Philippe Pradel est Chevalier de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du Mérite et de l'Ordre du Soleil levant. Il est membre de l'Académie des technologies (2009).

Notes, sources et références 

Homme d'affaires français
Naissance en juin 1956
Élève de l'École polytechnique
Naissance à Paris
Élève de l'École des mines de Paris
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Membre de l'Académie des technologies